Licença artística, é um termo utilizado em dois contextos bem distintos: no das artes, e no de softwares

Nas artes
No contexto das artes, licença artística é a margem de manobra que um artista tem para dar sua interpretação de algo e não é estritamente responsável pela precisão.

Nos softwares
Já no contexto de softwares, licença artística é um tipo de licença,  utilizada por alguns softwares livres, como a implementação padrão do Perl, a maioria dos módulos CPAN e a máquina virtual Parrot (em duplicidade com a licença GPL). Ela foi criada por Larry Wall e o seu nome é uma referência ao conceito de licença poética.

Existe uma controvérsia na definição da licença artística como uma licença de software livre. Ela é muito criticada por ser considerada ambígua, contraditória, e virtualmente impossível de interpretar. A Free Software Foundation não a considera uma licença de software livre.  Porém, isto nunca foi motivo de problemas, já que a maioria dos desenvolvedores que adotaram a licença artística decidiram adotar uma licença adicional, a GPL. Nestes casos entende-se que o software possui uma licença dupla.

A versão 2.0 da licença, a Artistic License 2.0, foi criada em resposta aos pedidos da comunidade de desenvolvedores do Perl e é considerada uma licença de software livre. Esta versão foi escrita por Bradley M. Kuhn, que trabalhou para a Free Software Foundation, e deverá ser adotada na versão 6 da implementação padrão do Perl.

Ver também
 Licença poética
 Free Software Foundation
 Licença MIT
 Licença Apache
 GNU General Public License

Ligações externas
 Quais são os limites constitucionais da liberdade artística?
 O texto original da licença artística, utilizada pelo Perl e CPAN
 A versão 2.0 da licença artística

Artes
Licenças de direitos autorais
Software livre
Licenças de software livre e de código aberto